In 2003 werd het 80ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 25 januari tot 10 augustus. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Sergipe beide won was er geen finale om de titel meer nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Tweede toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Ser